Jonathon Blum – hokeista
 Leon Blum – socjalistyczny polityk francuski
 Manuel Blum – informatyk
 Robert Blum – niemiecki działacz i pisarz polityczny
 Blum – herb szlachecki
 Blum – miasto w USA, w stanie Teksas